Dromen van een smulpaap, een Amerikaanse krantenstrip van Winsor McCay
 Dream of a Rarebit Fiend (film), een Amerikaanse film uit 1906